Rumigny (Ardeny) – francuska gmina w regionie Szampania-Ardeny
 Rumigny (Somma) – francuska gmina w regionie Pikardia